Sinkhole bezeichnet:
 DNS-Sinkhole, ein DNS-Server, der bestimmte Internet-Domains unerreichbar macht, indem er für die Domainnamen unbrauchbare IP-Adressen zurückliefert

Siehe auch:
 Doline (Sinkhöhle)
 Senkloch